UGSB steht für:
 Flughafen Batumi, ICAO-Code
 das Betriebsstellen-Kennzeichen des Bahnhofs Görsbach

Abkürzung